Dreiteiler steht für:

 aus drei Teilen bestehender Anzug
 aus drei Teilen bestehender Badeanzug, siehe Bikini #Diverse
 aus drei Teilen bestehendes filmisches oder literarisches Werk, siehe Mehrteiler #Bezeichnungen

Siehe auch:
 Triptychon, dreigeteiltes Gemälde oder Relief